Noordmeulen (Hondschote), een windmolen in de Franse gemeente Hondschote
 Noordmeulen (Steenvoorde), een windmolen in de Franse gemeente Steenvoorde